De Kellogg's Tour of Britain 1988 was een wielerkoers in Groot-Brittannië, die werd gehouden van maandag 8 augustus tot en met zondag 14 augustus 1988. Het was de tweede editie van deze meerdaagse profwielerronde onder deze naam, die later verderging onder de namen Prudential Tour en Tour of Britain (Nederlands: Ronde van Groot-Brittannië). Eindwinnaar werd Malcolm Elliott. Zijn landgenoot Joey McLoughlin won het puntenklassement, Mauro Gianetti schreef het bergklassement op zijn naam.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe (A)

4e etappe (B)

5e etappe

6e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1988
1988